Mesnieraceae är en familj av svampar. Mesnieraceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mesnieraceae